

Patronyme 

 Carlos Aguiar Retes (1950-), évêque mexicain, archevêque de Mexico ;
 Gabriel Retes (1947-2020), acteur et réalisateur mexicain ;
 Ignacio Retes (1918-2004), écrivain et réalisateur mexicain ;
 Juan Claudio Retes (1973-), acteur mexicain.

Toponyme 

 Retes de Llanteno, une commune de la municipalité d'Aiara (province d'Alava) ;
 Retes de Tudela, un hameau de la municipalité d'Artziniega (province d'Alava).